Las cariñosas pueden referirse a:

 Las cariñosas (película de 1953), película mexicana de 1953;
 Las cariñosas (película de 1979), película mexicana de 1979.